Tóth Ádám (1965) közjegyző, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke
Tóth Ádám (?) színházigazgató
Tóth Ádám (1989) kosárlabdázó